Sap:

 Sap — другий міні-альбом американської рок-групи Alice in Chains, що вийшов у 1992 році.
 SAP — німецька корпорація — розробник програмного забезпечення.